Колонија ПЕМЕС има више значења:

 Колонија ПЕМЕС (Тонанитла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ПЕМЕС, Уејатлагко (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику